Урракаль () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Занимает площадь 25 км². Население 348 человек (на 2010 год). Расстояние 114 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Urrácal
 Urrácal

Муниципалитеты Альмерии